Le mot résolution peut avoir plusieurs significations toutes découlant du sens dissolution, désagrégation, disparition, et il est employé dans de nombreux domaines.

 En droit, une résolution est un anéantissement rétroactif d'un acte juridique pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution.
 En politique, une résolution est une décision prise par le congrès d'un parti et aussi le résultat du vote d'une seule Chambre et n'a donc pas encore valeur de loi.
 Dans le contexte des Nations unies une résolution est une décision impérative prise ou approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou encore une résolution est une décision votée par l'assemblée générale de l'ONU. 
Voir aussi Liste des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies
 En musique, la résolution est une technique d'harmonie classique.
 En géographie :
 l'île Resolution (Resolution Island), l'île non-habitée de Nouvelle-Zélande ;
 Resolution Island, l'île de l'archipel arctique canadien, rattachée au Nunavut.
En sciences,
 en chimie : résolution chirale (ou simplement résolution), un procédé qui isole un énantiomère ;
 en mathématiques :
 résolution d'équations,
  d'un module en algèbre homologique,
  en géométrie algébrique,
 règle de résolution en logique mathématique ;
 espace résoluble, en topologie ;
 en informatique :
 la  est l'opération qui permet de transformer une entrée de nom de domaine en son adresse IP ;
 la résolution spatiale d'une image s'exprime en ppp (affichage numérique) ou dpi (impression et périphériques de sortie).
 en métrologie, la résolution des appareils de mesure est la plus petite variation de la grandeur G à mesurer que l'appareil est capable de détecter ;
 en électronique, la résolution est un anglicisme, c'est le nombre de bits dont dépend la précision (ou pas de quantification) d'un convertisseur de signaux analogique ou numérique. Noté n, on en déduit le nombre d'états possibles en sortie d'un CAN, noté q, on en déduit la plus petite variation en entrée qui correspond à un changement de code en sortie d'un CNA). Exemple: pour un CAN à n bit, le nombre d'état possible est 2n. La résolution est lié au nombre effectif de bits (ENOB). En vidéo, elle désigne la profondeur de couleur. En audio, elle désigne la ;
 en physique, résolution ;
 en optique, le pouvoir de résolution d'un système optique désigne sa capacité à distinguer des détails fins ;
 en télédétection, la résolution au sol d'une image de la surface terrestre ;
 en médecine :
 une résolution est la disparition d'une pathologie, le plus souvent une inflammation, progressivement, sans suppuration ;
 en sexualité, résolution ;
 en narratologie, le terme caractérise la fin d'une intrigue, l'état final du récit (et souvent le retour à l'équilibre) ;
 en ethnologie, les occidentaux ont pour coutume de prendre le  janvier une série de « bonnes » résolutions, c’est-à-dire qu'ils s'engagent, vis-à-vis d'eux-mêmes, à effectuer une série d'actes ou de comportements visant à se donner une meilleure image d'eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes ou d'autrui. Par exemple arrêter de fumer.
 En relations humaines, la résolution de conflit est un processus de médiation visant à résoudre un désaccord entre deux ou plusieurs personnes ;

Œuvres de fiction 

 Résolutions (Resolutions), vingt-cinquième épisode de la saison 2 de Star Trek: Voyager diffusé en 1996 ;
 Résolutions (The Good News), troisième épisode de la saison 4 de Mad Men diffusé en 2010 ;
 Les Résolutions (Ultimatum), treizième épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2011 ;
 Résolution (Auflösung), huitième épisode de la saison 8 d’Archer diffusé en 2017 ;
 Résolution, film ivoirien de Boris Oué et Marcel Sangne sorti en 2019 ;
 Résolution, épisode spécial de la onzième saison de Doctor Who diffusé en 2019.

Voir aussi 
 Bonnes résolutions
 

ja:分解能